Traugott ist ein im 17. Jahrhundert entstandener, heute kaum noch vergebener deutscher männlicher Vorname mit der Bedeutung Vertrauen in Gott, der auch als Familienname Verwendung findet.

Namensträger

Vorname 

 Traugott Bachmann (1865–1948), deutscher Missionar in Tansania
 Traugott Bender (1927–1979), deutscher Politiker, Jurist und Theologe
 Traugott Wilhelm Gustav Benedict (1785–1862), schlesischer Chirurg
 Traugott Böhme (1884–1954), deutscher Pädagoge und Archivar
 Traugott Buhre (1929–2009), deutscher Schauspieler
 Traugott Maximilian Eberwein (1775–1831), deutscher Komponist und Dirigent
 Traugott Ertel (1778–1858), deutscher Messinstrumentenbauer
 Traugott Fricker (1902–1981), Schweizer Lehrer, Heimatforscher und Bühnenautor
 Traugott Fuchs (1906–1997), deutsch-türkischer Philologe, Autor und Maler
 Traugott Fünfgeld (* 1971), deutscher Komponist für Kirchenmusik
 Traugott Gerber (1710–1743), deutscher Mediziner und Botaniker
 Traugott Hahn (1875–1919), deutscher lutherischer Theologe und Pfarrer
 Traugott Herr (1890–1976), deutscher Offizier
 Traugott Holtz (1931–2007), deutscher Professor für Neues Testament 
 Traugott von Jagow (1865–1941), deutscher Verwaltungsbeamter und Politiker
 Traugott Jähnichen (* 1959), deutscher evangelischer Theologe
 Traugott Immanuel Jerichow († 1734), deutscher evangelischer Theologe und Kirchenlieddichter
 Traugott König (1934–1991), deutscher Übersetzer ()
 Traugott Meyer (1895–1959), Schweizer Schriftsteller
 Traugott Müller (1895–1944), deutscher Bühnenbildner, Theater- und Filmregisseur
 Traugott Ochs  (1854–1919),  deutscher Hofkapellmeister, Organist und Dirigent
 Traugott Konstantin Oesterreich (1880–1949), deutscher Religionsphilosoph und Psychologe
 Traugott Immanuel Pachaly (1797–1853), deutscher Organist und Komponist
 Traugott Riechert (1905–1983), deutscher Ophthalmologe, Neurochirurg und Professor
 Traugott Roser (* 1964), deutscher evangelischer Theologe
 Traugott Sandmeyer (1854–1922), Schweizer Chemiker
 Traugott Schächtele (* 1957), deutscher evangelischer Theologe und Prälat der Evangelischen Landeskirche in Baden

 Traugott Scherg (1936–2017), bayerischer Jurist und Kommunalpolitiker
 Traugott Vogel (1894–1975), Schweizer Schriftsteller
 Traugott Karl August Vogt (1762–1807), deutscher Mediziner
 Traugott Wulfhorst (1927–2015), deutscher Richter

Zwischenname
 Gottlieb Traugott Bienert (1813–1894), deutscher Müller und Bäcker
 Christoph Traugott Delius (1728–1779), deutscher Bergbauwissenschaftler
 Christian Duttenhofer (voller Name: Christian Friedrich Traugott Duttenhofer; 1778–1846), deutscher Kupferstecher
 Ferdinand Traugott Flinsch (1792–1849), deutscher Papierfabrikant und -händler
 Johann Samuel Traugott Gehler (1751–1795), deutscher Physiker
 Adolf Traugott von Gersdorff (1744–1807), deutscher Naturforscher
 Carl Ludwig Traugott Glaeser (1747–1797), deutscher Komponist und Kantor
 Friedrich Traugott Helbig (1859–1886), deutscher Bildhauer
 Julius Traugott von Könneritz (1792–1866), sächsischer Politiker
 Wilhelm Traugott Krug (1770–1842), deutscher Philosoph
 Friedrich Traugott Kützing (1807–1893), deutscher Botaniker und Algenforscher
 Ernst Johann Traugott Lehmann (1777–1847), deutscher Mineraloge, Bergrechtler und Autor
 Johann Traugott Lindner (1777–1856), deutscher Jurist und Chronist
 Johann Traugott Lohse (1760–1836), deutscher Baumeister und Architekt
 Paul Traugott Meißner (1778–1864), österreichischer Chemiker und Erfinder
 Theodor Traugott Meyer (1902–1948), deutscher SS-Mann und KZ-Funktionär
 Frederick Traugott Pursh (1774–1820), deutsch-kanadischer Botaniker und Gärtner
 Johann Traugott Sterzel (1841–1914), deutscher Paläontologe
 Karl August Traugott Vogt (1808–1869), deutscher Theologe
 Friedrich Hermann Traugott Vogt (1851–1923), deutscher Historiker, Philologe und Germanist
 Friedrich Traugott Wahlen (1899–1985), Schweizer Politiker
 Christian Traugott Weinlig (1739–1799), deutscher Architekturtheoretiker, Architekt und Baubeamter
 Gotthilf Traugott Zachariae (1729–1777), deutscher Theologe

Familienname 
 Angelika Traugott (* 1952), deutsche Leichtathletin
 Elizabeth Traugott (* 1939), US-amerikanische Linguistin
 Erich Traugott (1928–2016), kanadischer Jazztrompeter
 Michael Traugott (* 19**), US-amerikanischer Politikwissenschaftler und Autor
 Peter Traugott (* 1965), US-amerikanischer TV-Produzent

Weiteres 
 Traugott Simon Kölsch, Krefelder Getränke-Handelsmarke
 Ein Werkzeug des Köhlers

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Theophorer Personenname